Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Gramais enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Gramais.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Gramais
!